Guajiro hace referencia a varios artículos:

Origen del término
El término procede del arahuaco antillano y significa: señor, hombre poderoso. En Cuba se utiliza para denominar a aquellas personas que trabajan o viven en el campo, o para denominar a las personas que se comportan como ellos.

Se ha afirmado erróneamente que el término guajiro o goajiro tiene orígenes en la Guerra hispano-estadounidense de finales del siglo XIX, donde se llamaba a los campesinos de Cuba y Puerto Rico a pelear contra el imperio español, por su independencia, aliados con las tropas estadounidenses los cuales llamaban a los campesinos war hero y se deformó con los años a: wař-hiroh, warjiro, guajiro, goajiro, etc. Se sabe, sin embargo, que esa palabra existe en el vocabulario cubano desde mucho antes de esa guerra. 

Otras fuentes aportan más posibles orígenes del término.

Lugares
La parroquia Goajiro (o Guajiro) en el estado Falcón, Venezuela.

Culturas
El pueblo wayú indígena o cualquiera de sus integrantes.
El idioma de los pueblos wayú de Colombia y Venezuela.

Gentilicios
El gentilicio aplicado a los habitantes del departamento colombiano de La Guajira y en general a los oriundos de la península de La Guajira, incluida su sección venezolana.
Un campesino en Cuba y otros lugares de las Antillas y el Caribe.
Habitante de Guadajoz, localidad el municipio de Carmona, de la provincia de Sevilla (España).

Además
Disco de la banda venezolana Guaco.
Guajira

Referencias

Enlaces externos